FSK est un sigle qui peut signifier :
 Forcat e Sigurisë së Kosovës (en français, Forces de sécurité du Kosovo), l'armée kosovare ;
 Forsvarets spesialkommando, une des forces spéciales norvégiennes;
 frequency-shift keying, une technique de modulation apparentée à la modulation de fréquence ;
 Federalnaïa Sloujba Kontrrazvedki (en français, Service fédéral de contre-espionnage), un service secret russe, prédécesseur de l'actuel FSB ;
 Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, l'entité allemande chargée de classifier les films par opposition au comité de censure en France.